Attualmente è membro del Gruppo SILIS.

Note

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Collegamenti esterni
 

Attivisti per i sordi